Radslavice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radslavice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Radslavice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc